Нестеровский (Нестеровская) — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Нестеровский, Александр Леонидович (род. 1981) — молдавский политик.
 Нестеровский, Владимир Мотелевич (1940—2003) — русский поэт.
 Нестеровский, Епифаний Григорьевич (1857 — ?) — российский публицист религиозной тематики.
 Нестеровский, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 2785; 20 января 1814.
 Нестеровский, Никифор Авраамович — Георгиевский кавалер; подполковник; 28 августа 1917.
 Нестеровский, Николай Венедиктович — Георгиевский кавалер; подполковник; 23 мая 1916.
 Нестеровский, Николай Семёнович (1907—1944) — сапёр Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Нестеровский, Николай Яковлевич (1848—после 1915) — горный инженер, статский советник.
 Нестеровский, Пётр Артёмович (1870—1932) — украинский фольклорист, этнограф, педагог, библиотекарь.
 Нестеровский, Пётр Петрович (1914—1998) — украинский писатель, сценарист.
 Нестеровский, Роман (род. 1989) — эстонский футболист.
Нестеровский, Сергей Вячеславович (род. 1986) — российский музыкант.

 Нестеровская, Антонина Рафаиловна (1890—1950) — русская балерина, жена князя императорской крови Гавриила Константиновича.

Примечания

Топоним 
 Нестеровский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.

См. также